Abdó Mundí (Figueres, 1817 - Barcelona, 1872), compositor de sardanes 
 Santiago Mundí i Giró (Figueres, 1842 - Barcelona, 1915), catedràtic i científic català